Das Qualifikationsturnier zur PCA-Weltmeisterschaft 1995 wurde im Dezember 1993 in Groningen ausgetragen. Im Zeitraum 1993 bis 2005 trugen der offizielle Weltschachverband FIDE sowie die konkurrierende Professional Chess Association (PCA) eigene Titelkämpfe aus. Mit dem Turnier in Groningen wurden sieben Teilnehmer für die Kandidatenwettkämpfe zur PCA-Schachweltmeisterschaft 1995 ermittelt. Es traten 54 Spieler an, die ein Turnier nach Schweizer System über 11 Runden absolvierten.

Abschlusstabelle 
In der nachfolgenden Tabelle bedeuten die Zeichen +, = und − jeweils einen Sieg, ein Unentschieden oder eine Niederlage des Spielers. Die danach stehende Zahl bezeichnet die Platznummer des Gegners.

Weblinks 
  Tabelle auf mark-weeks.com

Qualifikation zur Schachweltmeisterschaft
Schachwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Groningen
Schachveranstaltung 1993